Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Kunming 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Iryna Burjačok e Veronika Kapšaj 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (Campionesse)
 Wan-Ting Liu /  Sheng-Nan Sun (quarti di finale)

 Julija Bejhel'zymer /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)
 Yayuk Basuki /  Kumiko Iijima (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Kunming 2011